The Man Beneath – film del 1919 diretto da William Worthington
The Man Beneath – cortometraggio western del 1919 prodotto dalla Capital Film Co.